Перекатный — топоним в России.

 Перекатный ( — посёлок в Тахтамукайском муниципальном районе Республики Адыгея, входит в состав Яблоновского городского поселения. 
 Перекатный — упразднённый посёлок в Нерюнгринском районе Якутии, входил в состав Хатыминского наслега, упразднённого в 2001 году.

См. также 
 Перекатная
 Перекатное